Алексей Владимирович Камерницкий (1926—2009) — , лауреат премии имени М. М. Шемякина (2004).

Биография 

Родился 14 мая 1926 года в Москве.

Отец был репрессирован и умер в лагере, а Алексей воспитывался в семье дяди, известного учёного-зоолога, Сергея Алекссевича Северцова.

В самом конце войны был призван в Советскую армию. участвовал в боевых действиях в составе инженерных частей Второго Белорусского фронта, был награждён орденом Отечественной войны. Участвовал в разгроме Квантунской армии.

После демобилизации окончил химический факультет МГУ (в 1952 году) и всю жизнь проработал в Институте органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН.

Умер 13 августа 2009 года.

Научная деятельность и увлечение кинологией 
Вел исследования в области биологии стероидных гормонов, органических соединений, в частности витаминов, регулирующих процессы жизнедеятельности организмов.

Автор нескольких сот научных публикаций, имел более 30 авторских свидетельств и патентов.

Состоял в Московском клубе экслибрисистов, собирал экслибрисы известных книжников.

Был большим специалистом в охотничьем собаководстве, знаток легавых и гончих собак, эксперт всероссийской категории, судья в ринге, на полевых испытаниях и состязаниях.

Библиография

Основные труды по химии 
 Микробиологическое гидроксилирование 5α-Н-стероидов. А. М. Турута, Н. Е. Войшвилло, А. В. Камерницкий — Усп. хим., 61:10 (1992)
 Достижения в области физиологически активных веществ ряда ланостерина И. Г. Решетова, Р. К. Тхапер, А. В. Камерницкий — Усп. хим., 61:8 (1992)
 Фотохимические методы построения дополнительного четырёхчленного карбоцикла в стероидах — А. В. Камерницкий, В. Н. Игнатов, И. С. Левина — Усп. хим., 57:3 (1988)
 Реакционная способность и конформация систем с трехчленными гетероциклами, сопряженных с ненасыщенной группировкой — А. В. Камерницкий, А. М. Турута — Усп. хим., 51:9 (1982)
 Стереохимия реакций нуклеофильного присоединения по карбонильной группе циклических кетонов — А. В. Камерницкий, А. А. Ахрем — Усп. хим., 30:2 (1961)
 Возможные подходы к экологически щадящим инсектицидам А. В. Камерницкий, И. Г. Решетова — Усп. хим., 60:3 (1991)

Книги по кинологии 
 «Полевые испытания охотничьих собак» (совместно с А. Ю. Матушкиным, 2003 год)
 "Охотничье собаководство" (Н.Н.Власов,А.В.Камерницкий,И.М.Медведьева, 2005г.)
 «Охота с собаками на Руси Х-XX век» (2005) — лучший в современной литературе обзор истории охотничьего собаководства

Другие публикации 
 Борок и Морозов в 1942-43 годах / Камерницкий А. В. // Музейные записки (Статьи и доклады Музейного отдела ИБВВ РАН). Вып. 1 — Рыбинск — Михайлов Посад, 2007

Награды 
 Орден Отечественной войны
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996)
 Премия имени М. М. Шемякина (совместно с И. С. Левиной, за 2004 год) — за цикл работ «Прегна-D-пентараны-прогестины и антипрогестины»

Примечания

Литература 
 Бедель В. В. Полвека в охотничьем собаководстве (Об Алексее Владимировиче Камерницком, 1926—2009) //Альманах «Охотничьи просторы». — № 3 (65). — 2010.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Кинологи СССР
Лауреаты премии имени М. М. Шемякина